A Juput (ˁwpwt) ókori egyiptomi név volt, főleg a harmadik átmeneti korban. Ismert viselői:

 Juput, Ámon thébai főpapja a XXII. dinasztia idején
 I. Juput fáraó, társuralkodó a XXIII. dinasztiabeli I. Pedubaszt mellett
 II. Juput, Leontopolisz uralkodója a XXIII. dinasztia korának végén

Ókori egyiptomi nevek